Stephanosporium är ett släkte av svampar. Stephanosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stephanosporium